Die Tata Open Maharashtra 2023 waren ein Tennisturnier, das vom 2. bis 7. Januar 2023 in Pune stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2023 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden der United Cup in mehreren Orten Australiens sowie in Adelaide das Adelaide International I gespielt. Das Turnier in Adelaide zählte genau wie die Tata Maharashtra Open zur Kategorie ATP Tour 250.

João Sousa war der Titelverteidiger im Einzel. Im Doppel gewannen Rohan Bopanna und Ramkumar Ramanathan im Vorjahr.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 642.735 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 713.495 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 31. Dezember 2022 und 1. Januar 2023 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Stuhlschiedsrichter 
Folgende Stuhlschiedsrichter kamen zum Einsatz (Einzel, Doppel, Qualifikation):
  Louis Boucharinc
  Arnaud Gabas (Finale Einzel)
  Alexandre Juge
  Saibal Banerjee
  Lalit Singh
  Ali Katebi
  Carlos Ramos (Finale Doppel)

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP Homepage (PDF)

ATP Tour 2023
Tennisturnier in Pune